Megayoldia är ett släkte av musslor. Megayoldia ingår i familjen Yoldiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Megayoldia